Джиных — село в Рутульском районе Дагестана. Входит в Кальялское сельское поселение.

Географическое положение 
Расположено в верхнем течении реки Самур в месте впадения в неё реки Дюльтычай, в 35 км северо-западнее районного центра села Рутул.

Население 

 Моноэтническое цахурское село.

Тухумы Джиныха 
Селение Дженых состоит из следующих тухумов:
 Талхеванмы
 Качаламы
 Кадеванмы
 Гаджимусаванмы
 Гопрамы
 Пехливанамы
 Гасеванмы
 Тюхеванмы
 Эмирамы
 Клеванмы
 Махеванмы
 Акеванмы
 Шехеванмы
 Картеванмы
 Сейдиханамы
 Бахаяурамы

Примечания 

Населённые пункты Рутульского района